Conioloma is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Conioloma paradoxum.

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht